Финал Кубка Либертадорес 2015 года — два матча, по результатам которых был определён победитель Кубка Либертадорес 2015, 56-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 29 июля и 5 августа 2015 года между мексиканским «УАНЛ Тигрес» и аргентинским «Ривер Плейтом».

Дорога к финалу

Детали матчей

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес на сайте КОНМЕБОЛ
 Статистика, календарь
 Фотографии команд, турнирные таблицы, расписание игр, результаты матчей

Кубок Либертадорес 2015
2015
Июль 2015 года
События 29 июля
Сан-Николас-де-лос-Гарса
Август 2015 года
События 5 августа
Международные спортивные соревнования в Буэнос-Айресе
Спорт в Аргентине в 2015 году
Спорт в Мексике в 2015 году
УАНЛ Тигрес
Международные соревнования по футболу в Аргентине
Международные соревнования по футболу в Мексике